Нидэльва () — название двух рек в Норвегии:
 Нидэльва (Трёнделаг)
 Нидэльва (Агдер)